

Televisione 
Odo – personaggio della serie TV Star Trek - Deep Space Nine

Persone 
Odo – nome proprio, variante di Oddone
Odo o Oda – arcivescovo di Canterbury e santo (X secolo)

Società
ODO – acronimo di Okružnoj Dom Oficerov, translitterazione di Окружной Дом Офицеров, cioè Club regionale degli Ufficiali – nome con cui in Unione Sovietica furono identificati i club sportivi legati all'esercito tra gli anni '40 e gli anni '50, in seguito noti come SKA:

Zoologia 
Odo – genere di ragni appartenente alla famiglia Xenoctenidae